Кадорна — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Кадорна, Луиджи (1850—1928) — итальянский маршал, граф.
 Кадорна, Карло (1809—1891) — итальянский политик, брат Рафаэле Кадорна.

Топоним 
 Кадорна — железнодорожная станция в Милане.
 Кадорна — станция метро в Милане.